Conus o con (geometria), sòlid de revolució generat pel gir d'un triangle rectangle al voltant d'un dels catets
 Conus o con (cèl·lula), mena de cèl·lula sensible a la llum que situada a la retina dels vertebrats
 Conus (gènere), gènere de gasteròpodes de la família Conidae, que habita en aigües dels l'oceà Índic i Pacífic
 Conus miòpic, trastorn del fons d'ull